Фавр () — фамилия, распространённая в юго-восточной Франции и сопредельных альпийских регионах Италии и Швейцарии. Происходит от латинского слова «faber» (кузнец)

Известные носители:
 Фавр, Адольф (1808—1886) — писатель.
 Фавр, Антуан (1557—1624) — савойский юрист и государственный деятель.
 Фавр, Вилли (1943—1986) — швейцарский горнолыжник.
 Фавр, Владимир Владимирович (1874—1920) — российский учёный, доктор медицины, врач-гигиенист, сверхштатный ассистент при кафедре гигиены Харьковского университета.
 Фавр, Жюль (1809—1880) — политический деятель.
 Фавр, Жюль (1882—1959) — швейцарский миколог и палеонтолог.
 Фавр, Леопольд (1846—1922) — швейцарский общественный деятель.
 Фавр, Луи (1824—1914) — публицист, архивариус сената.
 Фавр, Люсьен (род. 1957) — швейцарский футболист, полузащитник, тренер.
 Фавр, Патрик (род. 1972) — итальянский биатлонист.
 
 Фавр, Ромейн (род. 1998) — французский футболист.
 Фавр, Франсуа (1819—1892) — публицист.
 Фавр, Эдуард (1855—1942) — швейцарский историк.

Составные фамилии 
 Фавр де Вожла, Клод (1585—1650) — «член-учредитель» Французской академии.

Примечания